Fire on the Mountain peut désigner :
 Fire on the Mountain, un roman de 1962 d'Edward Abbey, traduit en français sous le titre Le Feu sur la montagne ;
 Fire on the Mountain, un téléfilm adapté du roman d'Edward Abbey ;
 Fire on the Mountain, un chant traditionnel datant au moins du début du  ;
 Fire on the Moutain, chanson du Grateful Dead incluse dans l'album Shakedown Street.